Niemenczyn II (lit. Nemenčinė II) − wieś na Litwie, zamieszkana przez 141 ludzi, w rejonie wileńskim, 1 km od Niemenczyna.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Maps.lt

Miejscowości w rejonie wileńskim